Andrea Manzo ist der Name folgender Personen:

* Andrea Manzo (Archäologe), italienischer Afrikanist, Orientalist und Archäologe 
 Andrea Manzo (Fußballspieler) (* 1961), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Andrea Manzo (Schachspieler), italienischer Fernschachspieler